Andreas Holmqvist – ex hockeista su ghiaccio svedese
 Birger Holmqvist – hockeista su ghiaccio svedese
 Hans Holmqvist – ex calciatore svedese
 Johan Holmqvist – hockeista su ghiaccio svedese
 Knut Holmqvist – tiratore a volo svedese
 Sebastian Holmqvist – giocatore di calcio a 5 e calciatore svedese